Petkovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Petkovo (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Smoljan, 
 Petkovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Elin Pelin, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar